Singles
 Right Now (Rihanna) - single van Rihanna
 Right Now (Al B. Sure!) - single van Al B. Sure!
 Right Now (Asian Kung-Fu Generation) - single van Asian Kung-Fu Generation
 Right Now (Atomic Kitten) - single van Atomic Kitten
 Right Now (Futurasound) - single van Futurasound
 Right Now (Gene Vincent) - single van Gene Vincent
 Right Now (Korn) - single van Korn
 Right Now (Mary J. Blige) - single van Mary J. Blige
 Right Now (Nick Jonas en Robin Schulz) - single van Nick Jonas en Robin Schulz
 Right Now (Psy) - single van Psy
 Right Now (SR-71) - single van SR-71
 Right Now (The Sheer)
 Right Now (Van Halen) - single van Van Halen
 Right Now (Na Na Na) - single van Akon
 Right Now (Fabrizio Sotti single)
 Right Now (Grandmaster Mele-Mel & Scorpio single)
 Right Now (Herbie Mann single)
 Right Now! (Jackie McLean single)
 Right Now (Leon Jackson single)
 Right Now! (Mel Tormé single)
 Right Now (Rushlow single)
 Right Now (Wizz Jones single)

Albums
 Right Now (Atomic Kitten album)
 Right Now (Fabrizio Sotti album)
 Right Now (Grandmaster Mele-Mel & Scorpio album)
 Right Now (Herbie Mann album)
 Right Now! (Jackie McLean album)
 Right Now (Leon Jackson album)
 Right Now! (Little Richard)
 Right Now! (Mel Tormé album)
 Right Now! (Pussy Galore)
 Right Now (Rushlow album)
 Right Now (Wizz Jones album)

Overig
 Right Now (film) - Franse film uit 2004
 Right Now! (magazine) - Brits tijdschrift
 RightNow Technologies - softwarebedrijf